2 miejscowości w Polsce:
 Stanica (województwo dolnośląskie) – osada w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Stanica (województwo śląskie) – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Pilchowice
 stanica (budowla)
 stanica (chorągiew)

Zobacz też 
 stanica harcerska
 stanica kozacka
 stanica żeglarska